Bielorússia, país europeu actual
 República Socialista Soviètica de Bielorússia, una de les repúbliques de la Unió Soviètica
 República Popular Bielorussa, estat fallit organitzat durant la Primera Guerra Mundial en territori bielorús